Arcus – in esogeologia, tipo di caratteristica superficiale dei corpi celesti
 Arcuș – comune della Romania
 Arcus – in meteorologia, tipo di nubi
 Arcus – videogioco del 1988